lefetamin
SpA, oblik trgovačkog društva u Italiji
spa, ISO 639-3 kod za španjolski jezik
Spa, naziv raznih naselja, u njima su toplice